Stany Zjednoczone:
 Hasse – miejscowość

Osoby:
 Arnold Hasse – niemiecki polityk, nadburmistrz Torunia i Głogowa
 Johann Adolf Hasse – niemiecki kompozytor

Inne:
 (7478) Hasse – planetoida

Zobacz też:
 Hase
 Hasee
 Hassee
 Joel Hasse Ferreira
 willa Juliusa Hasse